Teslui heißen folgende

Orte in Rumänien:
 Teslui (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Teslui (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

Gewässer:
Teslui (Fluss), Nebenfluss des Olt